Nettenchelys är ett släkte av fiskar. Nettenchelys ingår i familjen Nettastomatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Nettenchelys